Raymond Robertson peut faire référence à : 

 Raymond Robertson, homme politique du Parti conservateur écossais, ancien député
 , écrivain canadien
   (1901 - 1937), sprinter américain

Voir aussi

  (1901-1965), joueur de cricket et écrivain britannique